Rosetta (grad), grad u Egiptu, poznat po kamenu iz Rosette 
 Rosetta (svemirska letjelica), svemirska letjelica upućena prema kometu 67P/Čurjumov-Gerasimenko
 Rosetta (1999), film
 Rosetta (sastav), sludge metal sastav

Vidi i:
 rozeta
 Rosette